Кокшаро́в — русская фамилия. 

Известные носители:
 Кокшаров, Александр Эдуардович (род. 2004) — российский футболист.
 Кокшаров, Борис Николаевич (1933—2016) — советский и российский хозяйственный деятель, народный депутат РСФСР.
 Кокшаров, Виктор Анатольевич (род. 1964) — российский политик.
 Кокшаров, Иван Иванович (1919—2004) — Герой Советского Союза.
 
 Кокшаров, Эдуард Александрович (род. 1975) — российский гандболист и тренер.
 Кокшаров, Юрий Александрович (род. 1985) — российский хоккеист с шайбой.

См. также 
 Кокшарово